Als Weltmeisterschaft 1956 oder WM 1956 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1956 stattgefunden haben:

 Alpine Skiweltmeisterschaften 1956, siehe Olympische Winterspiele 1956/Ski Alpin
 Automobil-Weltmeisterschaft 1956
 Cyclocross-Weltmeisterschaft 1956
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1956
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1956
 Fechtweltmeisterschaft 1956
 Feldhandball-Weltmeisterschaft der Frauen 1956
 Judo-Weltmeisterschaften 1956
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1956
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1956, siehe Olympische Winterspiele 1956/Ski Nordisch
 Schachweltmeisterschaft der Frauen 1956
 Snookerweltmeisterschaft 1956
 Tischtennisweltmeisterschaft 1956
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1956
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1956
 Volleyball-Weltmeisterschaft der Frauen 1956
 Volleyball-Weltmeisterschaft der Männer 1956

!
Weltmeisterschaften nach Jahr